Клеметсен — прізвище.

Відомі носії:
 Говард Клеметсен (1979) — норвезький лижний двоборець, олімпійський чемпіон.
 Оле Клеметсен (1971) — норвезький професійний боксер, чемпіон Європи за версією EBU, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів.